Il doppio del torneo di tennis Houston Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David DiLucia e Michael Sell che hanno battuto in finale Bobby Kokavec e Jocelyn Robichaud 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Adam Peterson (semifinali)
 Marcos Ondruska /  Byron Talbot (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Doug Flach /  Mark Merklein (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Houston Challenger 1999